52-й Пісенний конкурс Євробачення відбувся 10 та 12 травня 2007 року в Гельсінкі (Фінляндія).

Фінляндія отримала право провести в себе цей конкурс завдяки перемозі своїх представників (рок-гурт Lordi) у фіналі Євробачення 2006 (це була перша перемога фінів у конкурсі Євробачення).

21 червня 2006 року було оголошено, що конкурс Євробачення відбудеться в Хартвалл Арені (Гельсінкі) — найбільшому льодовому стадіоні Фінляндії і його транслюватиме телекомпанія YLE. Бюджет на організацію конкурсу становив 13 мільйонів євро.

Переможцем 52-го Пісенного конкурсу Євробачення стала співачка з Сербії — Марія Шеріфович з піснею «Molitva». Друге місце зайняла Вєрка Сердючка (Україна), третє — група Serebro(Росія).

Фінал

Голосування

Посилання 
 Eurovision News
 Eurovision Song Contest

Євробачення
2007 у телебаченні

Музика Гельсінкі
Травень 2007